ТАВ (Тав): 
 Тав — буква еврейского алфавита
 Тав — буква сирийского алфавита
 ТАВ — температурно активированная вода

См. также 
 ТАВКр — тяжёлый авианесущий крейсер тяжелый авианосный крейсер
 ТАВС — тяжелоатлетические виды спорта